Mickleton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Mickleton, Durham, ort i England, 
 Mickleton, Gloucestershire, ort i England, Gloucestershire,